Grat steht für:
 ein aus dem begrenzenden Material ins freie Lumen vorstehender Knick in einer Oberfläche; Gegenteil zum Falz.
 die oberste Kante eines scharfen Bergrückens; siehe Gebirgsgrat 
 ein Rückstand in der Bearbeitung an Kanten; siehe Entgraten
 die Außenkante an einem geneigten Dach; siehe Dachgrat 
 die Schnittlinie zweier Gewölbe; siehe Kreuzgratgewölbe
 die schräg heraustretende Bindungslinie bei gewebten Stoffen; siehe Köperbindung
 eine Seite eines Polytops; siehe Polytop (Geometrie) #Nomenklatur

 Geografischer Name:
 Grat (Berg), ein Berg in der Ostschweiz

Siehe auch:
 Grad
 Grath
 Gratt
 Crat
 Krat